Iwan Rebrow ist der Name folgender Personen:

* Iwan Iwanowitsch Rebrow († 1666), russischer Entdecker und Kosake

Siehe auch:

 Ivan Rebroff (1931–2008), deutscher Sänger